Суперкупа на Испания () е испански футболен трофей, организиран от Кралската испанска футболна федерация. Финалът се провежда от 1982 г., и в него се противопоставят шампионът на Примера Дивисион срещу Носителя на Купата на краля. Финалът се играе всяка година в края на август, и представлява официален старт на футболните мачове в Испания. Провежда се в две срещи при разменено домакинство, като домакин на първата среща е Носителят на Купата на Краля, а на реванша домакин е Носителят на шампионската титла. До изданието му през 1996 г., ако носителят и на двете отличия е един и същ отбор, Суперкупата му се присъжда директно. От следващата година, това правило е премахнато, като във финала участва финалистът за Купата на Краля. Пример за това е сезон 1995 – 96, когато финалиста Барселона се изправя срещу спечелилия дубъл Атлетико Мадрид, и сезон 1997 – 98, когато срещу Барселона се изправя финалиста Майорка.

От 2019 – 20 обаче, форматът е променен. Първите 2 отбора от Примера Дивисион, както и финалистите от турнира за Купата на краля играят в турнир от полуфинали и финал. Това се извършва през януари, когато за пръв път ще се изправят в полуфинали и финал отборите: Атлетико Мадрид, Барселона, Реал Мадрид и Валенсия.

Носителите на трофея по години 

 През 1984 г. и 1989 г. купата бе връчена директно на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, тъй като те съответно бяха спечелени Примера Дивисион и Купата на Краля
 През 1996 и 1998 г. се играе финал, въпреки че Атлетико Мадрид и Барселона също са спечели двете отличия. Загубилият Финалист в Купата на Краля е избран да играе, като печели двата пъти.
 През 1986 и 1987 отличието не се присъжда, поради неразбирателство на клубните ръководства не споразумеенето им относно възможни дати.

Носители по клубове